Boreogomphodon is een geslacht van uitgestorven traversodontide cynodonten uit het Laat-Trias van de oostelijke Verenigde Staten. Er zijn fossielen gevonden van de Turkey Branchformatie in Virginia.

Beschrijving en geschiedenis 
Boreogomphodon jeffersoni kreeg zijn naam in 1990. Zijn tanden en schedelbeenderen zijn de meest voorkomende fossielen van tetrapoden in de Turkey Branchformatie. Boreogomphodon werd onderscheiden van andere traversodontiden zoals de Afrikaanse Luangwa en de Zuid-Amerikaanse Traversodon op basis van zijn postcanine tanden. De meeste traversodontiden hebben lagere postcanine tanden met twee knobbels, maar Boreogomphodon was de eerste traversodontide die werd gevonden met drie knobbels op de onderste postcanine tanden. Er is een enkele knobbel aan de kant van de bovenste hoektand die naar de lip is gericht, terwijl een plat oppervlak zich naar buiten uitstrekt. De traversodontide Arctotraversodon uit de Wolfville-formatie van Nova Scotia is vergelijkbaar met Boreogomphodon omdat het drie knobbels heeft op de onderste postcanine, maar de postcanines zijn veel breder dan ze lang zijn in vergelijking met die van Boreogomphodon.

Exemplaren van Boreogomphodon vertegenwoordigen waarschijnlijk jonge individuen vanwege hun kleine formaat. De snuit is kort, terwijl grotere, vermoedelijk volwassen traversodontiden een langere snuit hebben. Boreogomphodon-exemplaren hebben slechts vier of vijf postcanine-tanden. Traversodontiden krijgen meer van deze tanden naarmate ze groeien, wat suggereert dat Boreogomphodon-individuen niet volledig volgroeid waren. Boreogomphodon heeft ook enkele sectoriële of snijdende postcanine tanden, die niet aanwezig zijn bij de meeste grotere traversodontiden.

Boreogomphodon heeft verschillende basale kenmerken, waaronder een verlaging in de bovenkaak, de paracanine fossa, voor de hoektand. Deze fossa biedt ruimte voor de onderste hoektand wanneer de kaak gesloten is. Boven de bovenste hoektand aan de bovenkant van de snuit bevindt zich een kleine holte op de bovenkaak. De punt van de snuit is bedekt met onregelmatige putjes, een uniek kenmerk van Boreogomphodon. Elke bovenste postcanine heeft een grote centrale knobbel en een achterste cingulum.

Classificatie 
Boreogomphodon is nauw verwant aan Arctotraversodon en Nanogomphodon. De drie Noord-Amerikaanse traversodontiden vormen een enigszins basale clade binnen Traversodontidae. Hieronder is een cladogram aangepast van Sues en Hopson (2010) die de fylogenetische relaties van Boreogomphodon laat zien:

Uitgestorven chordadieren